Garcia nebo García může znamenat:

Osoby 
 viz Garcia (příjmení)

Místa 
 Diego García, ostrov v Indickém oceánu
 Martín García, argentinský ostrov
 Třída Garcia, třída fregat

Ostatní 
 Garcie (Garcia), rod rostlin z čeledi pryšcovitých
 Garcia (album), album Jerry Garcii z roku 1972
 Garcia (skupina), česká hudební skupina
 Kateřina García (* 1977), zpěvačka skupiny Garcia